De afdaling voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 12 februari in het Rosa Choetor Alpine Resort in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioene was de Amerikaanse Lindsey Vonn.

De Zwitserse Dominique Gisin en de Sloveense Tina Maze finishten allebei met een tijd van 1.41,57. Omdat in het alpineskiën niet gewerkt wordt met duizendsten van seconden kregen zij beiden een gouden medaille. Dit was nog nooit eerder voorgekomen bij het alpineskiën op de Olympische Winterspelen.

Tijdschema

Uitslag 

Vrouwen afdaling